Branešci je lahko:
 Branešci, Bosna in Hercegovina
 Branešci, Hrvaška
 Branešci, Srbija